Alvèol pulmonar, cadascun dels petits sacs terminals dels bronquíols del sistema respiratori dels vertebrats.
 alvèol (botànica), petita concavitat en una superfície d'una planta.